L'expression « Pui Pui » peut faire référence à :
 , crocodile individuel ;
 Pui Pui, ou Puipui, personnage de Dragon Ball ;
 PUI PUI Rongeurs à moteur, série télévisée japonaise de 2021 ;
 la , aire protégée péruvienne.

Voir aussi